Le tournoi de tennis de Marseille 2007 s'est déroulé du 12 au 18 février.

Faits marquants 
 Gilles Simon remporte le tournoi en simple en battant Márcos Baghdatís en finale. Il empoche ainsi son premier titre ATP.
 En double, Arnaud Clément et Michaël Llodra s'imposent face à Mark Knowles et Daniel Nestor.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
 Tableau complet de l'Open 13 2007
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Tennis en France en 2007
Tennis en février 2007